La muerte y la doncella puede referirse a:

 La muerte y la doncella, cuarteto de cuerda de Franz Schubert.
 La muerte y la doncella, obra del dramaturgo chileno Ariel Dorfman.
 La muerte y la doncella, film de Roman Polański.

it:La morte e la fanciulla